'Ostler Joe – cortometraggio del 1908 diretto da Wallace McCutcheon
'Ostler Joe – cortometraggio del 1912 diretto da J. Searle Dawley